Демчак — українське прізвище
 Демчак Володимир Олександрович — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Демчак Володимир Степанович — громадський діяч, президент Української торгово-промислової конфедерації
 Демчак Руслан Євгенович — громадський діяч, бізнесмен, публіцист

Українські прізвища